Język norn – wymarły język germański
 Norny – postacie z mitologii nordyckiej